Людми́ла Никола́евна Петро́ва:
 Петрова, Людмила Николаевна (1938—2021) — специалист в области общего земледелия и физиологии растений, академик РАН.
 Петрова, Людмила Николаевна (род. 1968) — советская и российская легкоатлетка.